

Niemcy, Bawaria 
 Rain – wspólnota w powiecie Straubing-Bogen
 Rain – wspólnota w powiecie Donau-Ries

Zobacz też 
 Rain